Lúmen - unidade de medida do fluxo luminoso
Ou ainda:

Lúmen (anatomia)
Lumen (micro framework)
Lúmen celular
141 Lumen - um asteroide
Lumen FM
TV Lumen

Ver também
 Lummen